Флорентий Николаевич Платонов  (1839—1914) — генерал от артиллерии, сенатор, начальник Александровской военно-юридической академии (1897—1905).

Биография 
Из дворян. После окончания курса в 1-м Московском кадетском корпусе в 1857 году был выпущен прапорщиком во 2-ю гренадерскую артиллерийскую бригаду. Затем состоял преподавателем в Московской окружной фейерверской школе, в то же время слушал курс в Московском университете и преподавал историю в Московском юнкерском училище.

В 1868 году поступил в Военно-юридическую академию, в которой окончил курс в 1870 году. По 1-му разряду состоял в прикомандировании к Московскому военно-окружному суду до 1871 года, когда был назначен военным следователем Казанского военного округа. В 1874 году был переведён помощником военного прокурора в Варшавский военно-окружной суд, а в 1877 году назначен военным судьей Виленского военно-окружного суда.

В 1878—1879 годах был председательствующим в полевом военном суде при Северном отряде действующей армии. В 1879 году переведён военным судьей в Московский военно-окружной суд и возобновил преподавание истории и военной администрации в Московском юнкерском училище. В 1884 году назначен председателем того же суда. С 26 июля 1897 по 30 июля 1905 года занимал должность начальника Александровской военно-юридической академии. В 1897 году был произведён в генерал-лейтенанты. 30 июля 1905 года назначен сенатором. С 19 мая 1905 года — почётный член Александровской военно-юридической академии. 6 июня 1907 года произведён в генералы от артиллерии.

Скончался 15 ноября 1914 года. Похоронен в Москве на Дорогомиловском кладбище.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1864)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1874)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1879)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1879)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1882)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1890)
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1894)
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1896)
 Орден Белого Орла (1901)
 Орден Святого Александра Невского (6.12.1904)
 бриллиантовые знаки к Ордену Св. Александра Невского (1912)
 знак отличия беспорочной службы за 40 лет (1899)

Примечания

Источники 
 
 Правительствующий Сенат. — Санкт-Петербург, 1912. — С. 87.
 

Выпускники Александровской военно-юридической академии
Начальники Александровской военно-юридической академии
Сенаторы Российской империи
Генералы от артиллерии (Российская империя)
Выпускники Первого Московского кадетского корпуса